ПЛ I-29 ВМС Императорской Японии - океанская дизель-электрическая ПЛ-авиаразведчик проекта S37. Постройка подводного крейсера велась по Плану военного кораблестроения №4 1940 г. Бюджетная стоимость корпуса 14,2 млн иен, корабль построен военным заводом округа ВМС Йокосука. Во время войны на Тихом океане участвовал в двух кругосветных переходах в гитлеровскую Германию. Уничтожен торпедной атакой ПЛ ВМС США у арх. Филиппин (о. Лусон) во время возвращения из второго кругосветного похода.

Вооружение

Авиационное 

Корабль несет бортовой гидроразведчик СПЛ-0 в прочном ангаре (1,4 м 2,4 Х 8,5 м) легированной стали Колвилла перед надстройкой. СПЛ хранится с отстыкованными плоскостями и поплавками. Для подъема СПЛ перед ангаром смонтирована палубная пневмокатапульта Курэ-1 (19 м). Подъем севшего на воду СПЛ на борт производится заваливающимся торпедным краном правого борта.

Минно-торпедное 
Минно-торпедное вооружение включает шесть носовых ТА-95 21 дм  и штатный боезапас 17 ед. торпед (в аппаратах и трюме № 1). Беспузырный ТА-95 имеет дистанционные системы ввода глубины/угла гироскопа торпеды и угла растворения. По калибру ТА-95 допускает применение:
 парогазовых воздушных торпед Т-89  1929 г. (длина 7,2 м, масса 1,6 т, БЧ 0,3 т, ход до 45 уз., дальность не менее 5,5 км) 
 электроторпед Т-92 1932 г. (длина 7,2 м масса 1,7 т, БЧ 0,3 т, ход до 30 уз., дальность не менее 5 км)
 парогазовых кислородных торпед Т-95 1935 г. (длина 7,2 м, масса 1,6 т, БЧ 0,4 т, ход до 49 уз., дальность не менее 9 км)

Артиллерийское 

Палубная кормовая АУ ГК и надстроечный станок МЗА стволами в корму включают АК-11 5,5 дм на палубном лафете и спаренный АК-96 1 дм в открытой кормовой части надстройки. 

АК-11 5,5 дм имеет техническую скорострельность до ? выстр./мин при дальности стрельбы 15,4 км. Сектор обстрела АУ ГК 300° (30° л.б. — 180° — 30° п.б.). Боезапас ГК включает ОФС, осветительный снаряд и ныряющий снаряд ПЛО 5,5 дм. Нормальный боезапас ГК 150 выстрелов (дополнительно восемь ОФС, 20 холостых и 4,2 тыс. стволиковых годового курса БП). В подпалубном пространстве под щитами слева от АУ герметичные кранцы ГК (20 снарядов и гильз). 

Спаренный АК-96 1 дм имеет техническую скорострельность 220 выстр./мин при максимальной дальности стрельбы 7,5 км (эффективная 1,5 км). Кормовой станок МЗА имеет круговой сектор обстрела, но при малом возвышении перекрыт носовой закрытой частью надстройки. Боезапас включает ОФС, трассирующий ОФЗ, трассирующий и учебный десяти видов. Нормальный боезапас МЗА 2 тыс. патронов 1 дм (и двести для курса БП). Рядом со станком два кранца по 105 патронов, в надстройке патронный ящик на 75 патронов.

Служба 
Корабль заложен в заводе ВМС округа Йокосука 29.9.1940 г. по Плану военного кораблестроения №4 (бюджетная стоимость корпуса 14,2 млн иен). После спуска на воду и достройки 27.2.1942 г. корабль передан в состав ДПЛ №14 ВМС (командир корабля капитан 3 ранга Ю.Идзу). Весной 1942 г. в составе ДПЛ №14 Флота №6 ВМС корабль участвовал в развертывании подводных сил по оперативному плану Морсби, в выходах на поиск  после налета на Токио и на авиаразведку берегов Австралии (военный п. Сидней).

Оперативный план Янаги

Первый поход 
В ходе войны ВМС Германии, Италии и Императорской Японии использовали грузовые корабли для трансокеанских перевозок технических специалистов ВМС, стратегических материалов и образцов новейших вооружений. В связи с господством авиации противника в Атлантике и частично в Индийском океане, с 1942 г. для трансокеанских перевозок было предложено использование подводных сил. В Императорской Японии план кругосветных переходов получил наименование оперативного плана Ива . В 1942-43 гг. в трансокеанские походы выходили К-30-К-8-К-34, от ВМС Германии U-511 (лето 1943 г.) и U-234 (весна 1945 г.).  Из совершивших кругосветный поход ПЛ К-30 погибла на морской мине, К-34 попала под торпедную атаку ПЛ «» ВМС Великобритании. В 1944 г. у берегов Франции в Бискайском заливе погибла К-52. В 1945 году U-234 ВМС Германии на пути после выхода из порта была интернирована ВМС Великобритании и отведена к п-ову Ньюфаундленд.  

Весной 1943 г. К-29 (капитан 2 ранга М. Тераока) вышла из Пенанга с двумя тоннами золотого запаса для оплаты стоимости технологий и образцов вооружений ВМС Германии. 26.4.1943 г. у берегов Мозамбика К-29 встретилась с U-180 ВМС Германии (капитан 3 ранга В. Музенберг), на борту которой находился лидер движения за независимость Индии С. Бос с адъютантом А. Хасаном. Для перехода в Токио оба перешли на борт К-29. К-29 передала на борт U-180 золото и двух специалистов ВМС, командированных в Германию для изучения технологий подводных сил (капитан 2 ранга Т. Эми и капитан 3 ранга Х. Томонага). В штормовых условиях поиск и сближение продолжались более 12 часов, но после передачи людей и перегрузки золотого запаса оба корабля успешно ушли в базу. 6.5. 1943 г. С. Бос и А. Хасан  были высажены на берег в п. Сабанг (о. Вех на норд от о. Суматра) Подобная перевозка гражданских на двух подлодок двух разных флотов стала уникальным событием Второй мировой войны. Золото, которое выплатили немцам, было .

Второй поход 
17.12.1943 г. К-29 вышла во второй кругосветный переход по оперативному плану Янаги во французский Лорьян. Командиром корабля был назначен капитан 2 ранга Т. Кинаси, ранее командир К-19, в одной торпедной атаке уничтоживший АВ Уосп и повредившей ЛК С. Каролина и ЭМ  ВМС США). В Сингапуре на борт корабля для отправки в Европу были погружены стратегические материалы индонезийского производства (по 80 т вольфрама и каучука, 50 т олова, 2 т цинка и 3 т хинина, опия и кофе). Разведпункты ВМС Великобритании в портах Индийского океана (Бомбей, Калькутта, Дурбан) пеленговали радиообмен К-29 и пытались организовать перехват в море, однако в январе-марте 1944 г. корабль благополучно обогнул побережье Африки. На переходе в Атлантике корабль дважды прошел дозаправку с танкеров ВМС Германии и трижды подвергался авианалетам, в том числе в Бискайском заливе у м. Пеньяс (шестерка 248-й БАЭ ВМС Великобритании, в т.ч. пара штурмовиков Москито с противотанковыми авиапушками 57 мм). 248-я БАЭ была перехвачена 5-й МРАЭ 40-го МРАП ВМС Германии (при потере одного Ju 88), что позволило кораблю выйти из-под удара и зайти в  п. Лориан. В середине апреля 1944 г. К-29 вышла из п. Лориан под охранением дэм ВМС Германии. На борту находились 18 технических специалистов ВМС, образцы корабельных дизелей ВМС Германии, шифрмашин Энигма и береговой РЛС ПВО, реактивный двигатель HWK 509A и детали новейших реактивных ЛА Me. 163 и Me. 262.

Гибель 
14.6.1944 г. К-29 зашла в п. Сингапур, где высадила на берег техгруппу ВМС с доставленными образцами вооружений. В ходе дальнейшего перехода из п. Сингапур в метрополию (округ ВМС Курэ) в районе арх. Филиппин (о. Лусон, пр. Балингтанг) К-29 была атакована дпл ВМС США (капитан 3 ранга У. Уилкинс, ПЛ --), наводимый на пеленг радиообмена К-29 по данным системы берегового перехвата и дешифровки Ультра. Вечером 26.7.1944 года ПЛ №276 Рыба-пила выполнила по К-29 торпедный залп в четыре торпеды, три из которых достигли цели. К-29 затонула, спасся один член экипажа(), командир корабля (капитан 2 ранга Т. Кинаси) погиб (вице-адмирал посмертно).

В культуре 
 В 2004 году в Индии был снят фильм «», в котором U-180 с Босом на борту прошла у мыса Доброй Надежды к юго-востоку Мадагаскара и встретилась там с I-29. Боса на борту подлодки встречал капитан Масао Тераока, который продолжил путешествие в Японию.

Примечания

Литература 
 
 /Ниппон кайгун сэнсуйканси/Ниппон кайгун сэнсуйканси канкокай/Сэйрюдо сётэн/1979 нэн/日本海軍潜水艦史/日本海軍潜水艦史刊行会/成龍堂書店/1979年
 Paterson, Lawrence. Hitler's Grey Wolves: U-Boats in the Indian Ocean., Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 2004, , 287 pgs. Chapter II
 Miller, Vernon. Analysis of Japanese Submarine Losses to Allied Submarines in World War II, Merriam Press Original Publication, 36 pgs.
 Jenkins, David. Battle Surface!: Japan's Submarine War Against Australia, 1942-44.  Milsons Point and London: Random House, 1992
 Goss, Chris. Bloody Biscay: The Story of the Luftwaffe's Only Long Range Maritime Fighter Unit, V Gruppe/Kampfgeschwader 40, and its Adversaries, 1942-1944. Manchester, England: Crecy Publishing, 1997, , 254 pgs.
 Clay Blair" Hitler's U-Boats War The Hunted 1942-1945

Ссылки 
 Уменьшенная копия 1:48 подлодки I-29
 Макеты подводных лодок типа B1
 Фотографии I-29, сделанные немцами во Франции (получены как трофей солдатом Армии США в 1945 году, в 1994 году обнародованы на Гавайях) 
 Немецкие газеты 1942 года о прибытии I-30 в Лорьян 

Подводные лодки типа I-15
Затонувшие подводные лодки
Кораблекрушения 1944 года